Raumschiff Orion steht für:
 Orion (Raumschiff), geplantes Raumfahrzeug der NASA

Medienkultur:
 Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion, Fernsehserie von 1965
 Raumpatrouille Orion – Rücksturz ins Kino, auf der Fernsehserie basierender Kinofilm von 2003
 Raumschiff Orion (Romanserie), auf der Fernsehserie basierende Romanserie